Влади́мир Гнатю́к:
 Гнатюк, Владимир Михайлович (1871—1926) — украинский этнограф и фольклорист, лингвист, литературовед, искусствовед, переводчик, общественный деятель.
 Гнатюк, Владимир Яковлевич (1893 — не ранее 1933) — советский литературовед, историк-краевед, педагог, архивист.